Пятый этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2008/09 годов прошёл на катке М-Вейв в Нагано, Япония с 13 по 14 декабря 2008 года.

Календарь

Победители и призёры

Среди мужчин

Среди женщин

Источники 

Кубок мира по конькобежному спорту 2008/2009
Международные спортивные соревнования в Нагано
Декабрь 2008 года
Спорт в Японии в 2008 году